Гу́рина — русская и еврейская фамилии

Персоналии 
 Гурина, Анна Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гурина, Екатерина Дмитриевна (1927—2011) — бригадир отбельщиц Приозерского ЦБЗ, Герой Социалистического Труда. 
 Гурина, Ирина Валерьевна (Арина Ларина) - российский писатель.
 Гурина, Карина Анатольевна (род. 1992) — российская фотомодель.
 Гурина, Любовь Михайловна (род. 1957) — заслуженный мастер спорта СССР (лёгкая атлетика).
 Гурина, Нина Николаевна (1909—1990) — советский учёный-археолог, доктор исторических наук.
 Гурина, Ольга Ивановна (род. 1967) — российский учёный-иммунохимик, член-корреспондент РАН.

Населённые пункты 
 Гурина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Верх-Иньвенское сельское поселение).
 Гурина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Егвинское сельское поселение).
 Гурина — деревня в Тугулымском районе Свердловской области.